

Astronomia 
 Cratere Osipenko –  cratere sulla superficie di Venere

Persone 
 Inna Osipenko – canoista ucraina naturalizzata azera
 Maksim Osipenko – calciatore russo, difensore
 Polina Denisovna Osipenko – aviatrice sovietica, Eroe dell'Unione Sovietica